

Localidades 
 Elma (Washington)
 Elma (Iowa)

Outros 
 Elma Chips
 Elasto Mania

Desambiguação